Сидни Полак () е американски филмов режисьор, продуцент и актьор.  Режисира повече от 21 филма и 10 телевизионни предавания, участва като артист в около 30 филма и тв шоута и продуцира над 44 филма. Носител е на Оскар.

Биография 

Сидни Полак е известен като режисьор на филмите Далеч от Африка (Оскар, 1985), Тутси (1982), Трите дни на кондора (1975), Каквито бяхме и Джеремая Джонсън (1972), и по-новите филми Преводачката (2005), Сабрина (1995), Фирмата (1993) и Хавана (1990). Играе в над 15 филма, включително Преводачката (2005), Широко затворени очи (1999), Съпрузи и съпруги (1992), Играчът и Електрическият ездач (1979).

Умира от рак на 73 години.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски режисьори
Американски актьори и актриси
Американски филмови продуценти
Носители на „Оскар“ за най-добра режисура
Носители на награда Еми
Евреи в САЩ
Хора от Индиана
Починали в Лос Анджелис
Починали от рак